Шкурлатов — фамилия; имеет женскую форму Шкурлатова.
 Шкурлатов, Виталий Владимирович (род. 1979) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках в длину.
 Шкурлатова, Галина Александровна (род. 1956) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.